Авдотьинка — название населённых пунктов в России:
 
 Авдотьинка — деревня в Шацком районе Рязанской области.
 Авдотьинка — деревня в Шиловском районе Рязанской области.